Seznam brigad z zaporedno številko 45.

Seznam 
 Pehotne
 45. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 45. brigada (Indija)

 Oklepne
 45. oklepna brigada (Irak)

Glej tudi